Corynocera är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Zetterstedt 1837. Corynocera ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Corynocera